

Als achternaam
 Alyson Rudd, Brits journalist
 Bevil Rudd (1894-1948), Zuid-Afrikaans atleet
 Billy Rudd (1941), Engels voetballer
 Charles Rudd (1844-1916), zakenman
 Christopher Rudd (1963), Engels cricketer
 Daniel Rudd (1854-1933), oprichter van het National Black Catholic Congress
 Delaney Rudd (1962), Amerikaans basketballer
 Dwayne Rudd (1976), American football-speler
 Eldon Rudd (1920-2002), Amerikaans politicus (Representative van Arizona 1977 - 1987)
 G. T. Rudd, Engels entomologist
 Hughes Rudd (1921-1992), Amerikaans journalist
 Jean-Brunon Rudd (1792-1870), architect
 John Rudd diverse personen, doorverwijspagina
 Kevin Rudd (1957), Australisch politicus en voormalig premier
 Mark William Rudd (1947)
 Mike Rudd (1945), Nieuw-Zeelands musicus
 Nigel Rudd (1946), Brits lid van het Institute of Chartered Accountants
 Paul Rudd (1969), Amerikaans acteur
 Phil Rudd (1954), drummer van AC/DC
 Ricky Rudd (1956), Amerikaans coureur
 Roswell Rudd (1935–2017), Amerikaans jazz trombonist
 Steele Rudd, pseudoniem van Arthur Hoey Davis (1868 - 1935), Australisch schrijver
 Stephen A. Rudd (1874-1936), Amerikaans politicus(Representative van New York 1931 - 1936)
 Van Thanh Rudd (1973), Australisch artiest en activist
 Xavier Rudd (1978), Australisch musicus

Als voornaam
 Rudd Weatherwax (1907 - 1985), Amerikaans acteur

Plaatsen
 Rudd (Iowa)
 Rudd Field, the original name of McGuire Air Force Base in New Jersey

Other uses
 Rudd Center for Food Policy and Obesity at Yale, een wetenschappelijke en beleidsmatige organisatie in New Haven, Connecticut
 Rudd-concessie, een mijnbouwconsessie die Charles Russ in 1888 verkreeg van Lobengula, koning van Matabeleland